Reginald Doherty ha battuto Malcolm Whitman per 6–1, 3–6, 6–3, 6–0 nel torneo degli sfidanti. Il detentore del titolo William Larned ha battuto nel challenge round Doherty per 4–6, 6–2, 6–4, 8–6.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1902